I66, I-66 ou I/66 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-66, un sous-marin de la Marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Occlusion et la sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 66 (I-66), une autoroute américaine reliant Strasburg à Washington ;
  Route slovaque I/66 reliant la frontière hongroise à la Route I/67.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres